Knappe von Knappstädt ist der Familienname folgender Personen:

 August Knappe von Knappstädt (1775–1852), deutscher Generalmajor
 Julius Knappe von Knappstädt (1809–1872), deutscher Generalmajor
 Otto Knappe von Knappstädt (1815–1906), deutscher General der Infanterie